Curcani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Curcani (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Curcani (Constanța), Dorf im Kreis Constanța